Голодрыга:

 Голодрыга, Бианна Витальевна (род. 1978) — американская телеведущая.
 Голодрыга, Павел Яковлевич (1920—1986) — советский учёный в области селекции и физиологии винограда.